Taillandier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Taillandier (1879–nach 1900), französischer Radrennfahrer
 Jean Taillandier (* 1938), französischer Fußballtorhüter